China Open 2006 steht für:

 China Open 2006 (Badminton), Badmintonturnier
 China Open 2006 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2006 (Tennis), Tennisturnier